Президент Республики Кабо-Верде () — глава государства Кабо-Верде. До 1986 года в русском языке использовалось наименование страны Республика Острова Зелёного Мыса, являвшееся переводом с португальского языка.

Согласно Конституции Кабо-Верде (часть II, ст. 124—138) выполняет функции главы государства, является гарантом единства нации и государства, целостности его территории, национальной независимости, а также контролирует и обеспечивает соблюдение Конституции.

Президент является верховным главнокомандующим вооружёнными силами Республики.

Мандат 
После отмены в 1991 году однопартийной политической системы Президент Кабо-Верде избирается на пятилетний срок. Для победы необходимо две трети голосов. Если не будет явного победителя, два кандидата с наибольшим числом голосов примут участие во втором туре голосования.

Президент вступает в исполнение своих обязанностей со дня принятия присяги и до избрания нового президента.

Диаграмма пребывания в должности

Список президентов Кабо-Верде

См. также 
 Список премьер-министров Кабо-Верде

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Кабо-Верде на сайте worldstatesmen.org  
 Выборы в Кабо-Верде на africanelections.tripod.com  

Кабо-Верде
Политика Кабо-Верде